Евменов — фамилия; имеет женскую форму Евменова.
 Евменов, Александр Дмитриевич (род. 1954) — российский экономист, заслуженный деятель науки РФ (2003), ректор СПбГИКиТ (2011—2021).
 Евменов, Анатолий Васильевич (1945—2015) — советский и российский живописец, график, педагог.
 Евменов, Николай Анатольевич (род. 1962) — российский военачальник, адмирал (2017), главнокомандующий Военно-морским флотом с мая 2019 года.
 См. также 
 Евмений